ТАЛ — многозначная аббревиатура и сокращение:
 ТАЛ — телескоп астронома-любителя
 ТАЛ — Турецкие авиалинии
 Тал. — Таллин

См. также